Franconville  est un nom propre notamment porté par:

Toponymes 
 Franconville, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Franconville, commune française du Val-d'Oise 
voir aussi le Canton de Franconville et sa gare
 le  Château de Franconville aux bois à Saint-Martin-du-Tertre (Val-d'Oise)
 Le moulin de Franconville à Briarres-sur-Essonne.
 Franconville, fief de la commune de Fouquerolles (Oise).

Patronymes 
 Eudes de Franconville, prieur de l'abbaye de Lièpvre en Alsace.